Supino pode ser:

Supino — uma comuna italiana
Supino (exercício) — um tipo de exercício físico de levantamento de peso
Supino (gramática) — uma forma verbo-nominal

Desambiguação